Села:
 Горохове — Київська область, Кагарлицький район
 Горохове — Сумська область, Кролевецький район
 Горохове — Чернігівська область, Коропський район